Ел Рефухио, Гранха има више значења:

 Ел Рефухио, Гранха (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио, Гранха (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Гранха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Гранха (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Гранха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику